Любарка — название населённых пунктов:

Украина 
 Любарка — село в Народичском районе Житомирской области.
 Любарка — село в Баштанском районе Николаевской области.